Término (del latín terminus, "límite", "mojón") puede referirse, en los artículos de esta enciclopedia:

En lingüística
 a un término o unidad léxica, una palabra o un conjunto de palabras que poseen una significación específica en un ámbito determinado (por ejemplo, términos médicos, términos jurídicos, términos científicos, etcétera) (véase terminología);
a un término global,  un conjunto o agrupación de conceptos relacionados

En la matemática
 a un término, una expresión algebraica elemental;
 a cada uno de los sumandos de un polinomio;

En la lógica
 al término, un concepto en el que se unen o se separan lógicamente los juicios de la lógica clásica;
 en un silogismo, al término, el sujeto y/o el predicado de un juicio

En el Derecho
 al término, un concepto jurídico referente a la extinción de las obligaciones;

En la geografía (división administrativa)
 al término municipal, referente a los límites de la superficie de un municipio;
 a El Término, pedanía de Torredelcampo, Jaén;
 a la cruz de término un hito o mojón, colocado a la entrada de las ciudades o villas

En el transporte
 a la terminal, la última estación de una línea ferroviaria o la última parada de una línea de autobús;

En la mitología
 a Término, el dios latino protector de los linderos.

En escultura
a Término, escultura de un busto sobre un pedestal